Фона́рь — предмет снаряжения для подводного плавания, который позволяет пловцам освещать окружающее
пространство под водой и подавать сигналы. В современном дайвинге фонари используются для ночных погружений, а также погружений в пещеры и затонувшие объекты (рэки). Фонари для дайвинга отличаются от обычных повышенной гидроизоляцией, способностью сохранять герметичность при большом давлении и в некоторых случаях — наличием специального крепежа.

Назначение 
 Основной источник света
 Запасной источник света
 Специальные световые приборы
Для безопасного погружения дайверу рекомендуется иметь два фонаря: для основного и запасного света. Фонари для основного света, как правило, более мощные, имеют специальные устройства для крепления на руке или голове дайвера, компенсаторе плавучести или других элементах снаряжения. Большинство фонарей основного света в качестве источника питания имеют аккумулятор. Аккумуляторное питание обеспечивает более долгую работу фонаря без подзарядки. Для дайвера соотношение яркости, времени работы без подзарядки и веса фонаря играет решающее значение. Именно от этих параметров зависит возможная продолжительность погружения в условиях ночи или надголовных объектов (подводные пещеры, затопленные ходы, затонувшие суда).

К фонарям запасного света предъявляются более низкие требования по яркости и времени работы без подзарядки. Они более компакты и значительно дешевле. Обычно они имеют не перезаряжаемый источник питания (батарейки). Время горения фонаря должно быть достаточным для завершения погружения. При поломке основного фонаря дайвер должен включить запасной и начать подъем. Поэтому тип и характеристики фонаря запасного света подбираются, согласно планируемому погружению. В техническом дайвинге принято иметь при погружении три фонаря: один для основного света и два для запасного. Профессиональные технические дайверы используют три источника света — основной фонарь канистрового типа с рукояткой Гудмана, которая оставляет свободными руки, и 2 резервных фонаря на каске или подвеске.

Специальные световые приборы применяются для подачи сигналов другим дайверам или людям, находящимся на судне, а также для фото- и видеосъемки. В качестве сигнализирующих приборов используют маленькие фонарики, стробоскопы, химические источники света. Ими можно привлечь к себе внимание, если дайвер потерял из виду других членов группы, а также обозначть своё местонахождение на поверхности воды после всплытия. Очень распространены в последнее время стали светящиеся химические палочки, которые можно купить в любом большом супермаркете. Взяв с собой пару палочек, вы гарантированно сможете
подать сигнал под водой, даже если откажут все штатные источники света.

История 
Первые подводные фонари появились в начале 20-го века. Они были сделаны на основе обычных ламп накаливания с вольфрамовой нитью и не имели автономных источников питания. Электричество подводилось по кабелю.

В современных фонарях для дайвинга не используют лампы накаливания. Источником света служат, как правило, галогенные лампы, газоразрядные лампы (HID) и лампы на светодиодах (LED).

Характеристики 
Основные характеристики, по которым определяется назначение и область применения фонаря в дайвинге:
 Яркость
 Мощность
 Время работы без подзарядки
 Тип лампы
 Тип источника питания
 Рабочая глубина

Эксплуатация 
Подводный фонарь можно использовать до глубины, обозначенной в его инструкции, как максимально допустимая. При более глубоком погружении возникает риск разгерметизации корпуса и выхода из строя прибора. Герметичность обеспечивается специальными кольцами — О-рингами. Периодически рекомендуется проверять их состояние, смазывать силиконовой смазкой.

Литература 
 «Руководство дайвмастера PADI»
 Д. Джаблонский «Философия DIR»
 В. Ю. Занин, Н. Н. Малюзенко, О. В. Чебыкин «Снаряжение подводного пловца»
 Д. В. Орлов , М. В. Сафонов «Акваланг и подводное плавание»

Примечания 

Фонари
Инструментарий подводных работ